El Torneig de Viena 2011, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2011, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 d'octubre del 2011 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

L'ex-tennista local Thomas Muster, semi-retirat des de l'any 1999, fou convidat novament a participar en el torneig igual que en l'edició anterior. Després d'haver d'entrar en el quadre individual dels torneigs de Viena (2010 i 2011), i Kitzbühel (2011), i perdre en tots en primera ronda, Muster va decidir retirar-se oficialment i definitivament del tennis professional.

El francès Jo-Wilfried Tsonga va aconseguir el seu segon títol de la temporada, mentre la parella estatunidenca formada per Bob Bryan i Mike Bryan van guanyar el seu setè.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011